Michal Pančík – calciatore slovacco nato nel 1971
 Michal Pančík – calciatore slovacco nato nel 1982